Kap Alexander bezeichnet:
 Kap Alexander (Antarktika), ein Kap in Antarktika
 Kap Alexander (Grönland), ein Kap in Grönland